Surin (provincie), een provincie in het noordoosten van Thailand
Amphoe Mueang Surin, het hoofddistrict van de gelijknamige provincie in het noordoosten van Thailand.
Surin (stad), zowel de hoofdstad van het district als van de gelijknamige provincie in Thailand
Surin (dialect), een dialect van het Noordelijk Khmer, gesproken in Thailand
Surineilanden, een eilandengroep in Thailand

Surin (Deux-Sèvres) 
Surin (Vienne)